El término potencia  (del latín potentĭa: "poder, fuerza") puede referirse, en esta enciclopedia:

En filosofía y teología 
 a la potencia, la propiedad que, según Aristóteles, tienen los seres (desde el punto de vista metafísico) de recibir los accidentes que causan la transformación de la sustancia. 

 Potencias del alma (tres: memoria, entendimiento y voluntad).

En física  
 a la potencia, la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo;
 a la potencia eléctrica, la cantidad de energía eléctrica o trabajo que se transporta o que se consume en una determinada unidad de tiempo;
 en óptica, a la potencia, el inverso de la distancia focal de una lente o espejo;
 a la potencia acústica, la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una fuente determinada en forma de ondas sonoras;
 a la etapa de potencia, un amplificador de audio;
 a la potencia de Planck, la unidad de medida de potencia.

En química y farmacia 
 a la potencia de un fármaco, la medida de la concentración necesaria para una respuesta X; a mayor potencia, menor concentración; es, por tanto una relación inversa; la concentración depende de varios factores, entre ellos la afinidad por su receptor, unión a proteínas plasmáticas, etcétera.

En las ciencias de la vida y la salud 
 a la potencia celular, la capacidad de una célula para diferenciarse en otros tipos celulares;

 a la potencia sexual, la capacidad del varón de experimentar y mantener una erección.

En matemáticas 
 a la potencia, el producto que resulta de multiplicar una cantidad o expresión por sí misma una o más veces;
 a la potencia de un conjunto, el conjunto definido a partir de las propiedades del producto cartesiano;
 al conjunto potencia, el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de un conjunto dado;
 a la potencia de un punto, el resultado que relaciona las longitudes de segmentos de rectas que pasan por un punto dado y cortan a una circunferencia fija;
 a la potencia de una prueba, la probabilidad estadística de rechazar la hipótesis nula, siendo cierta la hipótesis alternativa;
 a la equipotencia, la equinumerosidad.

En política y relaciones internacionales 
a la potencia

Por condición 
 a una potencia "dura";
 a una potencia "blanda";
 a una potencia militar;
 a una potencia económica (véase país desarrollado, país recientemente industrializado, BRICS, G8, G20, etcétera);
 a una potencia demográfica;
 a una potencia cultural;
 a potencia deportiva.

Por tamaño 
 a una pequeña potencia;
 a una mediana potencia o potencia intermedia;
 a una gran potencia;
 a una superpotencia (por ejemplo, la Unión Soviética y los Estados Unidos fueron superpotencias entre 1945 y 1991);
 a las superpotencias emergentes;
 a una hiperpotencia.

Por escala de influencia 
 a una potencia regional, la que limita su capacidad de influencia a un entorno geopolítico regional;
 a una potencia mundial, la que tiene una capacidad de influencia a nivel mundial.

En deporte 
 a una potencia, una de las cualidades físicas buscadas en el deporte (otras son la resistencia, la velocidad, la elasticidad y otras);
 en la bicicleta, a la potencia, une el manillar al cuadro de la bicicleta a través del tubo de dirección de la horquilla;
 al levantamiento de potencia;
 a la Institución Atlética Potencia, equipo de Uruguay.

Enlaces externos